Jake Hughes (* 30. Mai 1994 in Birmingham) ist ein britischer Automobilrennfahrer.

Karriere 
Hughes begann seine Motorsportkarriere 2010 im Kartsport, in dem er bis 2012 aktiv blieb. 2012 debütierte er zudem im Formelsport. Er nahm für Antel Motorsport an je zwei Rennen der BARC Formel Renault und deren Winterserie teil. Darüber hinaus fuhr er im Amateurmotorsport für Antel Motorsport zwei Rennen in der V de V Challenge. 2013 wechselte Hughes zu Lanan Racing in die neugegründete BRDC Formula 4 Championship. Er gewann vier Rennen und entschied die Meisterschaft mit 445 zu 410 Punkten vor Seb Morris für sich.

2014 fuhr Hughes in mehreren Formel-Renault-Meisterschaften. Für Mark Burdett Racing und das ART Junior Team nahm er an der nordeuropäischen Formel Renault teil. Mit einem dritten Platz als bestem Ergebnis wurde er Achter in der Fahrerwertung. Außerdem bestritt er für Mark Burdett Racing und Strakka Racing Gaststarts im Formel Renault 2.0 Eurocup und für Strakka Racing Gaststarts in der alpinen Formel Renault. 2015 wechselte Hughes zu Koiranen GP. Im Formel Renault 2.0 Eurocup gewann er ein Rennen und wurde Gesamtsechster. In der alpinen Formel Renault beendete er die Meisterschaft mit vier Siegen auf dem zweiten Platz. In beiden Serien wurde sein Teamkollege Jack Aitken Meister.

2016 erhielt Hughes ein Cockpit bei DAMS in die GP3-Serie. Er gewann zwei Rennen und schloss die Saison als bester DAMS-Fahrer auf dem achten Rang ab. Darüber hinaus nahm Hughes für Carlin am letzten Rennwochenende der europäischen Formel-3-Meisterschaft 2016 teil. Dabei erzielte er einen dritten Platz. 2017 wechselt Hughes zu Hitech Grand Prix, für welches er weiterhin in der europäischen Formel-3-Meisterschaft antritt.

Seit Mitte der Saison 2021 fährt Hughes in der Formel 2 für HWA-Racelab.

Ab 2023 wird Jake Hughes in der FIA-Formel-E-Weltmeisterschaft antreten und die Formel 2 Saison 2022 vorzeitig beenden. Auf Twitter kündigte er diesen Wechsel am 23.8. an, dort sagte er, dass die Pflichten zu viel sein, welche er für RoKit Venturi habe. In der Saison 2022/2023 tritt er für McLaren in der Formel E an.

Statistik

Karrierestationen

Einzelergebnisse in der europäischen Formel-3-Meisterschaft

Einzelergebnisse in der Formula Regional European Championship

Einzelergebnisse in der GP3-Serie

Weblinks 

 Offizielle Website von Jake Hughes

Einzelnachweise 
5.

Rennfahrer (Vereinigtes Königreich)
Brite
Geboren 1994
Mann